Wheelwright es el nombre inglés para el artesano que fabrica ruedas y es usado como apellido en países anglo-sajones. En el mundo hispánico puede significar:

 Wheelwright, un pequeño poblado argentino;
 William Wheelwright, un famoso empresario estadounidense que construyó líneas de ferrocarril en Argentina y Chile en el siglo XIX;
 Laguna del Bayo, una laguna en la Región de Atacama que a veces conocida como "laguna Wheelwright" otras como "laguna Wheelright";
 Salar de Wheelwright, a veces "Wheelright", un salar al suroeste de la laguna del Bayo;
 Pico Wheelwright, cerca del salar de Pedernales en la Región de Atacama.